Cururupu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cururupu (ort), Maranhão, 
 Cururupu (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar